Hyphen Hydrogen Energy ist ein 2021 gegründetes namibisches Unternehmen. Es ist ein Joint Venture der südafrikanischen Tochter der Enertrag und der Nicholas Holdings. Hyphen Hydrogen Energy soll ein Wasserstoffprojekt in Namibia realisieren. Bei dem Projekt sollen pro Jahr rund 300.000 Tonnen Wasserstoff produziert werden.

Projektplanung 
Für das gemeinsame Projekt werden Elektrolyseanlagen mit einer Kapazität von drei Gigawatt und entsprechende regenerative Anlagen zur Stromerzeugung aufgebaut. Das benötigte Wasser wird durch Entsalzung von Meerwasser gewonnen. Die Anlagen sollen mit Strom aus Wind- und Solarenergieanlagen mit einer Nennleistung von fünf Gigawatt gespeist werden. Neben Wasserstoff werden Wasserstoff-Derivate wie grünes Ammoniak und grünes Methanol sowie grünes Kerosin für den regionalen und internationalen Schifffahrts- und Luftfahrt-Markt entstehen. Auch ein Hafen für die Verschiffung von Wasserstoff, Ammoniak, Methanol und Kerosin ist geplant, um die Treibstoffe für den Export zu verschiffen.

Hyphen Hydrogen Energy ist der von der Regierung Namibias ausgewählte Partner für das acht Milliarden Euro teure Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff. Dabei handelt es sich um einen Standort im Tsau-ǁKhaeb-(Sperrgebiet)-Nationalpark auf einer Fläche von 4000 km² am südlichen Küstenabschnitt des Landes, der für die  Nutzung von Wind- und Sonnenenergie besonders gut geeignet ist. Die Ausschreibung hat dem Projekt eine Laufzeit von 40 Jahren zugesichert.

Enertrag
Enertrag ist ein Unternehmen im Bereich der Erneuerbare Energien mit Hauptsitz in Schenkenberg-Dauerthal. Als unabhängiger Erzeuger erneuerbarer Energie mit den Kerngeschäftsfeldern Windenergie, Solar und nachhaltigen Treibstoffen errichtet und betreibt Enertrag vor allem in Deutschland, Frankreich, Polen und Südafrika erneuerbare Energiesysteme.

Nicholas Holdings
Nicholas Holdings ist ein Infrastrukturinvestor, der auf den britischen Virgin Islands ansässig ist.

Weitere Wasserstoffprojekte sind durch die französische HDF Energy (bei Swakopmund; Inbetriebnahme 2024) und Cleanergy Namibia (bei Swakopmund; Inbetriebnahme 2023) geplant.

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 Enertrag Südafrika (englisch)
 Enertrag Deutschland
 Green Hydrogen Namibia (englisch)

Einzelnachweise 

Unternehmen (Windhoek)
Organisation (Wasserstofftechnik)
Gegründet 2021